San Francesco puede referirse a:

 San Francesco al Campo, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte
 San Francesco a Ripa, iglesia en Roma dedicada a san Francisco de Asís